EIF5B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 220 амінокислот, а молекулярна маса — 138 827.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, факторів ініціації. 
Задіяний у такому біологічному процесі як біосинтез білка. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, іонами металів, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки